Athlon — série de processadores da plataforma x86 criados pela AMD
 Athlon 64 — microprocessador de oitava geração
 Athlon 64 X2 — gama de processadores Dual-Core de geração K8
 Athlon 64 FX  — gama de processadores para entusiastas de geração K8
 Athlone — cidade da Irlanda

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia